Православље у Македонији може бити:

 хришћанско православље на просторима географско-историјске области Македоније
 ранохришћанско православље на просторима римске провинције Македоније
 Православље у Северној Македонији, на просторима географске области Вардарске Македоније
 православље на просторима Пиринске Македоније у Бугарској
 православље на просторима Егејске Македоније у Грчкој

Види још
 Православље (вишезначна одредница)
 Православна црква (вишезначна одредница)
 Македонија (вишезначна одредница)